Винцендорф-Мутманнсдорф () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Винер-Нойштадт. Население составляет 1812 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 16,16 км². Официальный код — 3 23 36.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хайнрих Кофлер (UBL) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 Партия UBL занимает 10 мест.
 СДПА занимает 6 мест.
 АНП занимает 3 места.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии